Пачинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Кировская область
 Пачинское сельское поселение — входит в Тужинский район

Кемеровская область
 Пачинское сельское поселение — входит в Яшкинский район